A SheBelieves-kupa egy meghívásos nemzetközi női labdarúgó verseny, melyet 2016-ban hoztak létre. A sorozatot minden évben az Amerikai Egyesült Államokban rendezik meg.
A jelenlegi címvédő az Egyesült Államok válogatottja.

Lebonyolítása 
A kupában négy meghívott válogatott vesz részt, melyek egy csoportban, egy alkalommal mérkőznek meg egymással. A csoport elején végző csapat abszolválja a kupát.

Eredmények

Eddigi résztvevők

Statisztikák 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2021. február 24.

Öröktáblázat

Legtöbb gólt szerző játékosok

Források 
 SheBelieves-kupa hivatalos honlap
 SheBelieves-kupa 2019

Női nemzeti labdarúgó-válogatottak tornái